Pyrex est un type de verre ;
Pyrex est une marque de produits de cuisson, vendue en Amérique par Corning, et en France et en Europe par le groupe français International Cookware ;
Pyrex est un langage pour la création de module Python.